Jiangsu Classic 2008 — пригласительный снукерный турнир. Проводился 4-8 июня 2008 в двух городах провинции Цзянсу, Китай: Уси () (финал) и Нанкин () (остальная часть турнира). Официальное наименование Guolian Securites Jiangsu Classic.

На первом этапе играли две группы по шесть человек, состоявшие из восьми игроков Топ-16 и четырёх приглашённых китайских игроков.
В финале встретились Марк Селби и кумир местной публики Дин Цзюньхуэй. К радости болельщиков, которых пришло более 1000, в решающей партии сильнее оказался Дин, ставший первым чемпионом турнира.

Призовой фонд 

Победитель £ 20 000
Финалист £ 9 000
Полуфиналисты £ 4 000
3-е место в группе £ 2 000
4-е место в группе £ 1 000

Гарантированная плата для восьмёрки приглашённых из ТОР-16 £ 2 500

Высший брейк £ 1 000

Общий призовой фонд £ 64 000

Результаты

Групповая стадия

Группа A 

 М  - всего матчей
 МВ - выиграно матчей
 ФВ - выиграно фреймов
 ФП - проиграно фреймов
 Р  - разность выигранных и проигранных фреймов
 О  - очки

(Брейки за 50 выделены скобками) Брейки за 100 -  жирным.

 Шон Мерфи 2:0 Цзинь Лун (80) 137-0, (65) 107-0
 Нил Робертсон 0:2 Лян Вэньбо 54-59, 3-115 (89)
 Райан Дэй 0:2 Джо Перри 43-65, 9-63 (62)
 Шон Мерфи 2:1 Лян Вэньбо 72-52, 1-85 (76), 69-18
 Райан Дэй 2:1 Нил Робертсон 73-50, 30-68 (64), (59) 68-23
 Шон Мерфи 1:2 Нил Робертсон 7-81, 72-(52), 37-71
 Джо Перри 2:1 Цзинь Лун 72-23, 40-72, 77-40
 Райан Дэй 2:1 Цзинь Лун 0-(86), (100)-0, (73) 77-0
 Джо Перри 2:1 Лян Вэньбо 40-76, 61-44, (77) 83-1
 Райан Дэй 2:0 Лян Вэньбо (91) 92-28, (89)-20
 Шон Мерфи 0:2 Джо Перри 44-64, ?-?
 Нил Робертсон 0:2 Цзинь Лун 26-59 (59), 8-92
 Лян Вэньбо 0:2 Цзинь Лун 40-80, 0-91 (62)
 Нил Робертсон 0:2 Джо Перри 6-94, 43-92 (81)
 Шон Мерфи 0:2 Райан Дэй 7-98 (62), 58-70

Группа B 

(Брейки за 50 выделены скобками) Брейки за 100 -  жирным.

 Марк Селби 2:1 Ли Хан 57-7, 2-66 (64), (100) 119-4
 Питер Эбдон 1:2 Лю Чуан (66) 79-25, (53)-55, 35-59
 Алистер Картер 0:2  Дин Цзюньхуэй 15-109 (108), 2-64
 Марк Селби 2:0 Лю Чуан (102) 111-0, (86)-33
 Алистер Картер 2:1 Питер Эбдон (68) 69-0, 0-102 (93), 68-35
 Дин Цзюньхуэй 2:1 Ли Хан (72)-0, 31-70 (54), 85-44
 Марк Селби 1:2 Питер Эбдон 71-43, 16-(100), 20-82 (68)
 Алистер Картер 0:2 Ли Хан 0-79 (75), 4-50
 Дин Цзюньхуэй 2:0 Лю Чуан (77) 78-11, 61-54
 Алистер Картер 2:1 Лю Чуан 68-52, 23-72, 62-55
 Марк Селби 0:2 Дин Цзюньхуэй 10-(110), 30-69
 Питер Эбдон 2:1 Ли Хан (60) 84-8, 35-73, 66-17
 Лю Чуан 2:0 Ли Хан 68-8, 65-18
 Питер Эбдон 1:2 Дин Цзюньхуэй 2-76, (59) 77-0, 66-68
Марк Селби 2:1 Алистер Картер (62) 67-24, 0-124 (52,72), (72)-1

Плей-офф 

 6 июня - Нанкин:  Джо Перри 1:4  Марк Селби
 32-71, 75(51)-43, 1-75(52), 1-81(74), 22-97(81)
 6 июня - Нанкин:  Дин Цзюньхуэй 4:0  Райан Дэй
 75(52)-21, 85(81)-0, 120(75)-1, 120(108)-0

Финал

Сенчури-брейки 

 110, 108, 108 Дин Цзюньхуэй
 102, 100 Марк Селби
 100 Райан Дэй
 100 Питер Эбдон

Ссылки 
 Jiangsu Classic 2008 на Top-Snooker 

Jiangsu Classic
2008 год в снукере